Sefīd Khānī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Karūband, ort, Lorestan, 
 Sefīd Khānī (ort i Iran), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar